Jim Whittaker (né le  à Parry Sound, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1964-1965 || Generals d'Oshawa || AHO ||13 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1965-1966 || Generals d'Oshawa || AHO ||9 ||0 ||1 ||1 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Flyers de Niagara Falls || AHO ||40 ||3 ||10 ||13 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Generals d'Oshawa || AHO ||54 ||5 ||16 ||21 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Mohawks de Muskegon || LIH ||16 ||1 ||2 ||3 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1968-1969 || Blazers de Syracuse || EHL ||21 ||1 ||4 ||5 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1969-1970 || Blazers de Syracuse || EHL ||74 ||8 ||28 ||36 ||69 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1970-1971 || Blazers de Syracuse || EHL ||49 ||2 ||8 ||10 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1948
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Generals d'Oshawa
Défenseur de hockey sur glace